Districtul Bang Sai se poate referi la: 
 Districtul Bang Sai (1404)
 Districtul Bang Sai (1413)